Licola bezeichnet:

Licola (Pozzuoli), ein Stadtteil von Pozzuoli in der italienischen Provinz Neapel
Licola (Victoria), ein Ort im australischen Bundesstaat Victoria